Az 1995-ös női kosárlabda-Európa-bajnokságot Csehországban, Brnóban rendezték 1995. június 8. és június 18. között. Az Eb-n 14 csapat vett részt. A tornát az ukrán válogatott nyerte, a magyar válogatott kiesett a csoportkörben.

Lebonyolítás 
A 14 csapatot 2 darab, 7 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első négy helyezett jutott a negyeddöntőbe, az ötödik, hatodik és hetedik helyezettek kiestek. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1995-ös férfi kosárlabda-Európa-bajnokság

1995
Európa-bajnokság N